Ferroviário AC (Fortaleza), Braziliaanse voetbalclub uit Fortaleza, Ceará
 Ferroviário AC (Porto Velho), Braziliaanse voetbalclub uit Porto Velho, Rondônia 
 Ferroviário AC (Maceió), Braziliaanse voetbalclub uit Maceió, Alagoas
 CA Ferroviário, Braziliaanse voetbalclub uit Curitiba, Paraná